Coralie Bentz (ur. 21 maja 1996 r.) – francuska biegaczka narciarska, zawodniczka klubu C.S ARGENTIERE.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się w 29 listopada 2012 roku, podczas zawodów juniorskich we francuskiej miejscowości Montgenèvre, gdzie uplasowała się na 15. pozycji w biegu na dystansie 5 km stylem dowolnym.

W Pucharze Świata zadebiutowała 28 stycznia 2018 roku w Seefeld in Tirol, w biegu na 10 km stylem dowolnym ze startu wspólnego uplasowała się na 36. pozycji. Pierwsze pucharowe punkty wywalczyła podczas 18 stycznia 2020 w Nové Město na Moravě, gdzie uplasowała się na 23. pozycji w biegu na dystansie 10 km stylem dowolnym.

Osiągnięcia

Igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa świata młodzieżowców (do lat 23)

Uniwersjada

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Miejsca w poszczególnych zawodach Pucharu Świata 
stan po zakończeniu sezonu 2019/2020

Uwagi

Bibliografia 
 Profil na stronie FIS 

Francuscy biegacze narciarscy
Francuscy olimpijczycy
Uczestnicy Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Urodzeni w 1996